Абдул Хаким Сани-Браун (; ) — японский легкоатлет, бегун на короткие дистанции. Чемпион мира среди юношей 2015 года на дистанциях 100 и 200 метров. Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете 4×100 метров. Двукратный серебряный призёр чемпионата Японии в беге на 100 и 200 метров.

Биография 
Родился в семье японки и выходца из Ганы. Его мать Акико также была легкоатлеткой, выступала в барьерном беге.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Японии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года